ЗАО «Газпром Армения» () — является дочерним обществом ПАО «Газпром».

ПАО «Газпром» является единственным акционером ЗАО «Газпром Армения».

Общие сведения 
«Газпром Армения» обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики Армения. 

Основными видами деятельности Общества являются:транспортировка, хранение, распределение и реализация природного газа, производство и реализация электроэнергии, реконструкция и расширение действующих газотранспортных и газораспределительных систем и подземных хранилищ газа, обеспечение надёжности и безопасности эксплуатации объектов газовой отрасли.

ЗАО «Газпром Армения» вертикально-интегрированная компания.  В структуру общества входят 15 филиалов по газификации и газоснабжению, организованных по территориальному принципу, филиал «Инженерный центр», 5 дочерних обществ, а также 5-й энергоблок Разданской ТЭС, Учреждение «Учебно-спортивный комплекс». ЗАО «Газпром Армения» является одним из крупнейших работодателей республики.

Инфраструктура 
В составе Газотранспортной системы (ГТС) обслуживается более 1682 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. В транспортировке газа задействовано 1583,2 км газопроводов. Остальная часть находится в режиме оперативного резерва.

В составе Газораспределительной системы обслуживается 15 990  км газопроводов высокого, среднего и низкого давления и вспомогательные сооружения.

В декабре 2016 при финансовом содействии Ирана было завершено строительство газораспределительных сетей в городах Мегри и Агарак, но по состоянию на декабрь 2017 года компанию так и не задействовала эти сети и не поставляла газ населению. В декабре 2017 года правительство Армении согласилось безвозмездно передать ЗАО "Газпром Армения" эти газораспределительные сети вместе с сопутствующей инфраструктурой.

Закупка природного газа 

За исключением бартерного обмена на электричество, весь потребляемый природный газ Армения закупает в России, хотя граничит с другим крупным экспортером газа — Ираном, к которому на средства государственного бюджета проложен магистральный газопровод. При этом оплата транспортировки российского газа только по территории Грузии составляет около 10% от его стоимости.

Согласно заключенному в 2013 году соглашению Армения обязуется обеспечить доходность компании на уровне не ниже 9%. Стоимость закупаемого газа составляла в 2015 году — 165 долларов, в 2016-2018 годах — 150 долларов, с 2019 года — 165 долларов за 1000 кубометров. Согласно результатам независимого исследования в 2015–16 и в 2018–19 годах российский газ поставлялся в Европу по более низкой цене, чем в Армению. С 2019 года накопился долг в размере около $ 30 млн. Российский Газпром настаивает на заключении нового контракта о поставках с ценой на газ выше среднеевропейской. Армянская сторона с 2015 года предлагает оплачивать поставки газа в российских рублях и двигаться в рамках логики формирования общего энергетического рынка в ЕАЭС.

Распределение газа потребителям 

Благодаря широкомасштабной газификации республики на сегодняшний день в Армении природным газом пользуются 634 населенных пунктa. К газораспределительной сети республики подключено более 717 тысяч абонентов. Уровень газификации Армении достигает 96%. Данный показатель выводит Армению на лидирующие позиции в мире.

В рамках решения задачи обеспечения безопасности газоснабжения, Обществом реализована программа по установке газовых сигнализаторов и отсечных клапанов (системы безопасности) в домах потребителей газа на всей территории республики. 

Республика Армения является одним из лидеров среди стран, где природный газ используется в качестве моторного топлива. Использование газа в качестве моторного топлива по сравнению с бензином не только выгодно, но и позволяет решать экологические проблемы за счет существенного сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Сегодня на территории республики действуют более 380 АГНКС. Порядка 80 % автомобильного парка республики работает на природном газе.

Компания собирается повысить среднюю цену для потребителей в 2020 году на 11%.

Газоэнергетические проекты

Газопровод Иран-Армения 

Крупный, уникальный и технически сложный проект строительства газопровода Иран-Армения позволил расширить ресурсную базу поставок природного газа и создать второй технологический вход в Армению. Строительство нового газопровода протяженностью 190 км проходило в сложных климатических условиях, один из участков магистрали проходит на высоте почти 3000 метров над уровнем моря.

Газопровод Иран - Армения обеспечивает второй технологический вход в республику, что решает задачу диверсификации газоснабжения в условиях форс-мажора. Строительство газопровода также позволило создать на юге республики крупную газотранспортную инфраструктуру, которая стала частью газотранспортной системы Армении.

5-ый энергоблок Разданской ТЭС 
Энергоблок «Раздан-5» — уникальный проект с новейшими технологическими решениями не только в газоэнергетической сфере Армении, но и региона. Усилиями специалистов Компании создан новый способ производства электроэнергии: на «Раздан-5» впервые совмещены паротурбинные и газотурбинные технологии.

Эксплуатация энергоблока обеспечивает ключевое участие на внутреннем рынке производства электроэнергии. В целом, ЗАО «Газпром Армения» сегодня обладает значительными газоэнергетическими активами, которые служат серьезным потенциалом и могут стать связующим экономическим звеном для участия в энергетических проектах регионального значения.

Станция подземного хранения газа 

В контексте обеспечения энергетической безопасности ЗАО «Газпром Армения» сегодня решает еще одну важную задачу: восстановление проектной мощности Абовянской станции подземного хранения газа. Этот стратегический объект призван обеспечить надежность газоснабжения республики. В результате поэтапного выполнения проекта по реконструкции и модернизации СПХГ планируется с каждым годом увеличивать вместимость газохранилища.

Непрофильная деятельность 
Учебно-спортивный комплекс

При содействии ПАО «Газпром» в Ереване был построен учебно-спортивный комплекс, который по своей многофункциональности не имеет аналогов в республике. Комплекс включает в себя школу, детский сад, бассейн, каток, две футбольные площадки, а также помещения для игровых видов спорта, хореографии и единоборств.

Школа расположена в административной общине Аван г. Еревана на улице Царав Ахпюр.

Гостиничный комплекс «Марриотт Цахкадзор»

Бывший дом отдыха «Адигаз» в Цакхкадзоре был реконструирован по самым высоким международным стандартам в сфере гостиничного бизнеса и передан в управление компании «Марриотт».

В гостиничном комплексе «Марриотт Цахкадзор» созданы первоклассные условия для организации отдыха, предлагается широкий спектр услуг.

Расположенный на горнолыжном курорте гостиничный комплекс занимает особое место в гостиничной сети «Марриотт» в плане организации зимнего туризма. За короткое время «Марриотт Цахкадзор» завоевал высокую репутацию среди отелей сети «Марриотт».

История

Руководители 

 1997-2001 — Роланд Мушегович Адонц
 2001-2010 — Карен Вильгельмович Карапетян
 2010-2016 — Вардан Рубенович Арутюнян
 2016 — н.в. Грант Хачикович Тадевосян

Хронология 
1958

• Основание отрасли. Создание конторы «Ерсжижгаз». Начало газификации на сжиженном углеводородном газе.

• Проектирование газопроводов.

• Подготовка кадров.

• Создание Ереванского управления магистральных газопроводов.

• В 1958 году газовую отрасль республики возглавляло Управление (в последующем — Главное управление — ГУ) газификации. Одновременно в республике был образован армянский филиал «Закавказского управления магистральных газопроводов» при Министерстве газовой промышленности СССР. В дальнейшем филиал был расформирован и было образовано производственное объединение «Армтрансгаз».

1959

• Начало строительства магистральных газопроводов Карадаг-Акстафа-Тбилиси-Ереван (856 км), Казах-Ереван(180 км).

• Создание строймонтажных управлений в Иджеване, Дилижане.

1960

• Создание Главного управления газификации Армении, городского газового хозяйства в г. Ереване, районных эксплуатационных контор газового хозяйства, треста «Ереванстрой».

• 12 февраля 1960 года на центральной площади г. Еревана был в торжественной обстановке зажжен первый факел природного газа. В первый же год газификации природный газ был подведен к 16 промышленным предприятиям, 25 котельным, 1270 квартирам. Годовой объём газопотребления в 1960 году составил 112 млн м³.

• Строительство газораспределительной станции (ГРС-1) в Ереване.

• Интенсивное строительство газопроводов-отводов к городам и райцентрам, уличных и внутриквартальных газораспределительных сетей.

1961-1962

• Начало газификации промышленных предприятий, коммунально-бытовых объектов, жилых домов государственного и частного секторов. Впервые был осуществлен пуск газа в котельной.

• Строительство газонаполнительных станций сжиженного газа в Ереване.
1963—1964

• Строительство магистрального газопровода Орджоникидзе-Тбилиси для подачи природного газа республикам Закавказья.

• В 1963 году прокладывается новая магистраль Кировакан-Ленинакан (ныне Ванадзор-Гюмри) протяженностью 58 км и пропускной способностью 4,37 млн м³ в год.

• В 1964 году прокладывается магистраль Красный Мост-Алаверди протяженностью 55 км и пропускной способностью 4,4 млн м³ в год.

• Перевод крупных промышленных комплексов на природный газ.

1965-1969

• Строительство газопровода Ереван-Октемберян-Ленинакан, образование западного кольца Ереван-Армавир-Гюмри-Ванадзор.

• Продолжение строительства газопроводов-отводов к городам, райцентрам и населенным пунктам Армении.

• Строительство и введение в промышленную эксплуатацию станции подземного хранения газа (СПХГ). Была сдана в эксплуатацию первая подземная ёмкость объёмом 380 тыс. м³.

• Создание Кироваканского управления магистральных газопроводов.

1970-1978

• В 1975 году начались поставки иранского газа в объёме 3,08 млрд м³.

• Строительство дополнительных компрессорных станций на магистральном газопроводе Орджоникидзе-Сагурамо.

• Разрешение проблемы газоснабжения Зангезурского региона посредством строительства магистрального газопровода Евлах-Горис-Нахичеван.

• Создание ПО «Армтрансгаз».

• Развитие газораспределительных сетей, повышение уровня газификации.

• Строительствo магистрального газопровода Евлах-Горис-Нахичеван (79,3 км).

1979

• Прекращение подачи Армении иранского природного газа;

• Принятие правительственных мер по обеспечению республик Закавказья природным газом.

1980-1982

• Строительство магистрального газопровода Моздок-Кази Магомед с целью увеличения объёма поступаемого в республику природного газа.

• Преобразование Главного управления газификации в Государственный комитет по газификации, ПО «Армтрансгаз» в ПО «Армгазпром».

1983-1985

• Расширение и реконструкция системы газопроводов Новопсков-Аксай-Моздок диаметром 1200 мм и протяженностью 617 км с целью увеличения пропускной способности для подачи газа республикам Закавказья.

• Строительство первой автогазозаправочной станции в Ереване.

• Перевод автомобилей на сжиженный газ.

• В 1983 году строительствo газопровода Горис-Капан-Каджаран и газопроводов-отводов Горис, Сисиан, Капан.

• В 1984 году строительство магистрального газопровода Ильичевск (Нахичеванская АССР)-Ереван протяженностью 86,6 км.

• В 1985 году строительство газопровода-отвода в Аштарак.

1986-1987

• Расширение газопроводных сетей с целью газификации городов и райцентров: в бассейне озера Севан, Апаранского, Зангезурского, Вайкского и других регионов.

• Сданы в эксплуатацию очередные 8 скважин подземного хранения газа, с физическим объёмом хранения газа 1 млн м³.

• Прокладывается вторая нитка газопровода Севан-Джермук- газопроводы Апаран-Кучак, Вайк-Ехегнадзор.

1988-1990

• Спасательные и восстановительные работы в связи с землетрясением в Армении.

• Строительство новых газораспределительных сетей и эксплуатационных баз газового хозяйства.

• Прокладывается газопровод Аштарак-Апаран и отвод в сторону Гюмри.

• Госкомитет по газификации преобразовывается в производственное объединение — ПО «Армгаз».

До 1990-х годов в республике в общей сложности было построено около 1768 км магистральных газопроводов и 55 газораспределительных станций. По уровню газификации Армения занимала одно из ведущих мест среди других республик СССР: в городах 82,6 %, в сельских населенных местностях — 83,3 %.

1991

• Прекращена подача газа в республику в связи с конфликтами в регионе.

• Приостановление строительства новых газопроводов и сооружений на них.

• Консервация значительной части системы газоснабжения.

• Переориентация на традиционные виды топлива (каменный уголь, дрова, керосин, дизельное топливо). Часть населения перешла на использование сжиженного газа.

1992-1996

• В 1992 году путём слияния ПО «Армгаз» и ПО «Армгазпром» Союзного подчинения создается Госпредприятие (ГП) «Армгазтопливо», которое в том же году было переименовано в ГП особого назначения «Армгаз», затем — ГП «Армгазпром». В 1994 г. ГП «Армгазпром» становится гос. концерном.

• Прокладка новой ветки газопровода протяженностью 181 км через Грузию для возобновления газоснабжения.

• В 1993 году строится газопровод Красный Мост-Сев Кар-Берд протяженностью 61,8 км. •С конца 1993 года началось осуществление газоснабжения отдельных объектов, имеющих стратегическое значение.

• В 1995 г. началось восстановление газоснабжения объектов, имеющих важную роль в национальном хозяйстве.

• В 1996 г. началось подключение газа к особо важным объектам.

• В 1995—1996 гг. в рамках программ USAID и TACIS при непосредственном участии «GAZ de France» и консорциума «Snamprogetti» были обследованы газотранспортные и распределительные системы, производственные предприятия по производству необходимых для газовой системы оборудования, и поступили практические предложения по восстановлению системы газоснабжения.

1997

• Министерством энергетики РА утверждена программа по восстановлению газоснабжения республики.

• Создание ЗАО «АрмРосгазпром» на основании Учредительного Договора от 30 августа 1997 г., действующего законодательства Республики Армения, в соответствии с заключенным 18 января 1997 года в г. Москве между Правительством Республики Армения и Открытым Акционерным Обществом «Газпром» Соглашением «О сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопроводов на территории Республики Армения, транзите российского природного газа через территорию Республики Армения, производстве электроэнергии и её транзите в третьи страны».

• Восстановление газопроводных сетей.

• Возобновление газоснабжения жилых домов.

• Внедрение бытовых счетчиков газа.

• Внедрение промышленных счетчиков газа.

• Внедрение полиэтиленовых труб при возобновлении газоснабжения жилых домов в Ереване.

1998-2011

• Реализация программы «Восстановления газоснабжения и газификация».

• Расширение рынка потребления газа.

• Модернизация системы, внедрение современных технологий.

• Дальнейшая диверсификация деятельности путём участия в перспективных энергетических проектах как в РА, так и в регионе.

2005-2008

• Строительство и введение в эксплуатацию армянского участка газопровода «Иран-Армения».
2006—2012.

• Приобретение, строительство и модернизация пятого энергоблока Разданской ТЭС. В 2006 году между Правительством Республика Армения и ОАО «Газпром» было подписано соглашение, в соответствии с которым ЗАО «АрмРосгазпром» приобретает активы пятого энергоблока Разданской ТЭС с обязательствами по завершению его строительства и модернизации.

2008-2012

• Реализация программы по массовой установке сигнализаторов горючих газов и аварийных отсечных клапанов в квартирах многоэтажных домов при газификации и газоснабжении внутридомовой системы газопотребления.

• С января 2012 года подключение 5-го энергоблока Разданской ТЭС к энергосистеме РА.

2013

•В декабре состоялся ввод в промышленную эксплуатацию 5-го энергоблока Разданской ТЭС.

•В декабре подписано Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности закрытого акционерного общества «АрмРосгазпром».

2014

• В январе ОАО «Газпром» и Министерство энергетики и природных ресурсов РА подписали Договор купли-продажи 20 % акций ЗАО «АрмРосгазпром».

• ЗAO «АрмРосгазпром» официально переименовано в ЗАО «Газпром Армения».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Ссылки на публикации о компании 
 «Газпром Армения»: в новом статусе — к новым успехам, журнал «Газовый бизнес», 1/2015 г.
 Город в стиле джаз, журнал «Форбс», № 123, июнь 2014 г.
 Создана серьезная база для дальнейшего продвижения, «Международные отношения: армянский мир» N8, 2013 г.
 Страна рекордов, корпоративный журнал «Газпром» N7-8, июль-август 2013 г.
 ЗЫБУЧИЕ КУБОМЕТРЫ, КИЛОВАТТЫ, БАРРЕЛИ…, газета «Голос Армении», 9 апреля 2013 г.
 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ — ЭТО И ВАЛЮТА, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИВИДЕНДЫ», «Голос Армении», 10 ноября 2009 г.
 «Газпром» — важный участник в социально-экономической жизни Армении», SNG.Today (СНГ.СЕГОДНЯ), 17 мая 2019 г.

Компании Армении
Экономика Еревана